Pere Riba Cabana – pilota motociclistico spagnolo
 Pere Riba Madrid – tennista spagnolo